Wakolbinger ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Wakolbinger, Ruderer
 Eva Wakolbinger, Puppenkuenstlerin 
 Manfred Wakolbinger (* 1952), österreichischer bildender Künstler
 Rudolf Wakolbinger (* 1983), österreichischer Komponist